Bruguière se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Guillaume Bruguière
 Jean-Guillaume Bruguière